Яфет Косгеи (англ. Japhet Kosgei; род. 20 декабря 1968) — кенийский бегун на длинные дистанции. Профессиональную карьеру начал в 1998 году, когда стал победителем Туринского марафона с результатом 2:09.59. Принимал участие во Франкфуртском марафоне в 2007 (9-е место) и 2008 (6-е место) годах. Занял 9-е место на Дубайском марафоне 2010 года.

Достижения

Ссылки 
 

Бегуны на длинные дистанции Кении
Марафонцы Кении